Goodland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Goodland Township (Michigan)
 Goodland Township (Minnesota)